Jose Francisco García Boscà Moro, raspaller alcanterí